White Helmets (engl. für Weißhelme) steht für:

 Syrischer Zivilschutz (Weißhelme), humanitäre Hilfsorganisationen in Syrien
 Comisión Cascos Blancos, humanitäre Hilfsorganisationen in Argentinien
 White Helmets, anderer Name für Royal Signals Motorcycle Display Team, Division der britischen Kampfunterstützungseinheit Royal Corps of Signals